Marcos Paulo ist der Name folgender Personen:

* Marcos Paulo (Fußballspieler, 1974) Marcos Paulo Souza Ribeiro (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Paulo (Fußballspieler, 1977) Marcos Paulo Alves (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Paulo (Fußballspieler, 1988) Marcos Paulo Gelmini Gomes (* 1988), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 Marcos Paulo (Fußballspieler, 2001) Marcos Paulo Costa do Nascimento (* 2001), brasilianisch-portugiesischer Fußballspieler
 Marcos Aurelio Di Paulo (1920–1996), argentinischer Fußballspieler